Derleder ist der Familienname folgender Personen:

 Annegret Derleder (* 1938), deutsche Juristin und Richterin
 Peter Derleder (1940–2018), deutscher Jurist und Hochschullehrer